orvosi diagnózis
 Diagnózis (regény)